Патуска () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Аракен Патуска (полное имя Абраам Патуска да Силвейра; 1905—1990) — бразильский футболист, нападающий. 
 Патуска, Арналдо (1894—1980) — бразильский футболист, нападающий.